

Городка () — село у Яловенському районі.
 Городка () — село у Гинчештському районі. Входить до складу комуни Дрегушеній-Ной.